Ådals-Liden kan syfta på:

 Ådals-Lidens socken – socken i Ångermanland
 Ådals-Lidens landskommun – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863–1970
 Ådals-Lidens församling – en församling i Ådalens kontrakt i Härnösands stift
 Ådals-Lidens kyrka – en kyrkobyggnad och församlingskyrka i Ådals-Lidens församling
 Ådals-Lidens distrikt – ett distrikt i Sollefteå kommun och Västernorrlands län 2016–